Assomption ist:
 die französische Bezeichnung für Mariä Aufnahme in den Himmel, Mariä Himmelfahrt, Assumptio Beatae Mariae Virginis, und den Festtag, den 15. August

namentlich:

Kanada:
 L’Assomption, eine Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 L’Assomption (regionale Grafschaftsgemeinde), eine Verwaltungseinheit in der kanadischen Provinz Québec
 Rivière L’Assomption, ein Fluss in der kanadischen Provinz Québec
 Kloster Assomption
 Assomption (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
Seychellen:
 Assomption (Seychellen), eine Insel 
Weiteres
 Kirchen im französischsprachigen Bereich, siehe Mariä-Himmelfahrt-Kirche

Siehe auch:
 Assumption (engl.)